Metal Gear – seria gier komputerowych firmy Konami
 Metal Gear – pierwsza część powyższej serii

Zobacz też 
 Metal Gear 2: Solid Snake